August Schuberg ist der Name von

* August Schuberg (Offizier) (1823–1902), badischer Oberst sowie später königlich preußischer Generalmajor
 August Schuberg (Zoologe) (1865–1939), deutscher Zoologe und Entomologe